Биоска — фамилия и топоним.
 Биоска — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. 
 Биоска, Густаво (1928—2014) — испанский футболист 1950-х и тренер 1970-х годов.